

Sigle 
 Air Lease Corporation – azienda statunitense
 Associazione Luca Coscioni – associazione di promozione sociale vicina al Partito Radicale
 ALC – una delle principali logiche descrittive

Informatica
 API ALC (Audio Library Context)

Biologia
 ALC – Acetil-L-carnitina – biomolecola e farmaco

Codici 
 ALC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Alicante (Spagna)

Geologia 
  ALC – Formazione Alcamo – nella provincia di Trapani – sintema stratigrafico della Sicilia